Анто́ни Пла́сид Гилье́м Гауди́-и-Корне́т (также Анто́нио;  , ; 25 июня 1852, Реус, Каталония — 10 июня 1926, Барселона) — испанский архитектор, большинство проектов которого, включая самую масштабную его постройку, храм Святого Семейства, возведено в Барселоне.

Биография

Семья 
Антонио Гауди-и-Корнет родился 25 июня 1852 года в небольшом городке Реус, недалеко от Таррагоны, в Каталонии. По другим сведениям, местом рождения являлся Риудомс — местечко, расположенное в 4 км от Реуса, где у его родителей был небольшой загородный дом. Он был пятым, младшим, ребёнком в семье котельных дел мастера Франсеска Гауди-и-Серра и его жены Антонии Курнет-и-Бертран. Именно в мастерской отца, по признанию самого архитектора, в нём пробудилось ощущение пространства. Два брата Гауди умерли во младенчестве, третий брат скончался в 1876 году, а вскоре после этого умерла и мать. В 1879 году умерла и его сестра, оставив на попечение Гауди маленькую дочь. Вместе с отцом и племянницей Гауди поселился в Барселоне, где в 1906 году скончался его отец, а спустя шесть лет — и слабая здоровьем племянница. Гауди никогда не был женат. Он с детства страдал ревматизмом, препятствующим играм с другими детьми, но не мешающим длительным одиночным прогулкам, к которым он питал пристрастие всю свою жизнь.

Начало самостоятельной жизни 
В семидесятых годах XIX века Гауди переехал в Барселону, где после пяти лет подготовительных курсов был принят в Провинциальную школу архитектуры, которую окончил в 1878 году.

В 1870—1882 годах Антони Гауди работал под началом архитекторов Эмилио Сала и Франциско Вильяра чертёжником, безуспешно участвуя в конкурсах; изучал ремесла, выполняя множество мелких работ (ограды, фонари и т. д.), проектировал также мебель для собственного дома.

Одними из первых проектов Гауди были: уличный фонарь для Королевской площади Барселоны, незавершённые газетные киоски, проекты кооператива Матаронина. На Парижской всемирной выставке 1878 года Гауди продемонстрировал витрину из кованого железа, дерева и стекла, изготовленную по заказу производителя перчаток Эстеве Комелья. Дизайн Гауди крайне впечатлил каталонского промышленника Эусеби Гуэля, который затем заказал некоторые из самых выдающихся работ Гауди.

В Европе в то время наблюдался необычайный расцвет неоготического стиля, и юный Гауди восторженно следовал идеям энтузиастов неоготики — французского архитектора и писателя Виолле-ле-Дюка (крупнейшего в XIX в. реставратора готических соборов, восстанавливавшего Собор Парижской Богоматери) и английского критика и искусствоведа Джона Рёскина. Провозглашённая ими декларация «Декоративность — начало архитектуры» полностью соответствовала собственным мыслям и представлениям Гауди, творческий почерк которого с годами становится уникален.

В период раннего творчества, отмеченный влияниями архитектуры Барселоны, а также испанского архитектора Марторела, строятся его первые, богато декорированные, относящиеся к раннему модерну, проекты: «стилистические близнецы» — нарядный Дом Висенс (Барселона) и причудливый Эль-Каприччо (Комильяс, Кантабрия); также компромиссный псевдобарочный Дом Кальвет (Барселона). Также в эти годы появляется проект в сдержанном готическом, даже «крепостном» стиле — Школа при монастыре Святой Терезы (Барселона), а также нереализованный проект зданий Миссии Францисканцев в Танжере; неоготические епископский дворец в г. Асторга (Кастилья, Леон) и Дом Ботинес (Леон).

Однако решающей для реализации замыслов молодого архитектора оказалась его встреча с Эусеби Гуэлем. Позднее Гауди стал другом Гуэля. Этот текстильный магнат, богатейший человек Каталонии, не чуждый эстетических озарений, мог позволить себе заказать любую мечту, а Гауди получил то, о чём мечтает каждый творец: свободу самовыражения без оглядки на смету.

Гауди выполняет для семейства Гуэль проекты павильонов усадьбы в Педральбесе близ Барселоны; винных погребов в Гаррафе, часовни и крипты Колонии Гуэль (Санта-Колома-де-Сервельо); фантастического Парка Гуэля и дворца Гуэля (Барселона).

Известность 

Скоро Гауди выходит за пределы доминирующих исторических стилей в пределах эклектизма XIX столетия, навсегда переселяясь в мир кривых поверхностей, чтобы сформировать собственный, безошибочно узнаваемый, стиль.

Дом фабриканта в Барселоне, так называемый Дворец Гуэля (Palau Güell), был ответом художника меценату. С завершением строительства дворца Антони Гауди перестал быть безымянным строителем, быстро став самым модным архитектором в Барселоне, вскоре превратился в «практически непозволительную роскошь». Для буржуа Барселоны он строил дома один необычнее другого: пространство, которое рождается и развивается, расширяясь и двигаясь, как живая материя — Дом Мила; живое трепещущее существо, плод причудливой фантазии — Дом Бальо.

Заказчики, готовые потратить на строительство половину состояния, изначально верили в гениальность архитектора, пролагающего новый путь в архитектуре.

Личная жизнь 
Гауди полностью посвятил себя архитектуре и всю жизнь был один. Известно, что он оказывал знаки внимания только одной женщине — Жозефе Моро, которая работала учительницей в рабочем кооперативе в Матаро — в 1884 году. Она не ответила взаимностью. После этого Гауди с головой ушёл в католичество. Считается, что архитектор был замкнутым и неприятным человеком, грубым и высокомерным. Однако те, кто был с ним близок, утверждали, что Гауди был верным другом, дружелюбным, вежливым и приятным в общении.

В молодости Гауди выглядел как денди, носил дорогие костюмы, его стрижка и борода всегда были безупречны. Он был гурманом, постоянно посещал театр и оперу, а строительные участки объезжал на собственном экипаже. В зрелом возрасте архитектор перестал следить за своей внешностью, неопрятно одевался и питался очень скромно. На улице его иногда принимали за нищего.

Смерть 

7 июня 1926 года 73-летний Гауди вышел из дома, чтобы отправиться в свой ежедневный путь к церкви Сант-Фелип-Нери, прихожанином которой он был. Идя рассеянно по улице Гран-Виа-де-лас-Кортес-Каталанес между улицами Жирона и Байлен, он был сбит трамваем и потерял сознание. Извозчики отказывались везти в больницу неопрятного, неизвестного старика без денег и документов, опасаясь неуплаты за поездку. В конце концов Гауди доставили в больницу для нищих, где ему оказали лишь примитивную медицинскую помощь. Лишь на следующий день его нашёл и опознал капеллан храма Саграда-Фамилия Мосен Хиль Парес-и-Виласау. К тому времени состояние Гауди уже ухудшилось настолько, что даже лучшее лечение не могло ему помочь.

Гауди скончался 10 июня 1926 года и был похоронен двумя днями позже в крипте недостроенного им храма.

Хронология построек 

Стиль, в котором творил Гауди, относят к модерну. Однако фактически в своём творчестве он использовал элементы самых различных стилей, подвергая их творческой переработке. Постройки архитектора включают в себя сложные естественные, органичные формы и пространственные конструкции: гиперболоиды, коноиды и геликоиды. Творчество Гауди можно разделить на два периода: ранние постройки и постройки в стиле национального модерна (после 1900).

Факты из биографии Антонио Гауди 

Уже около десяти лет идёт кампания в поддержку причисления Гауди к лику святых. Ожидалось, что в 2015 году Папа римский подпишет документ о беатификации, что стало бы третьим из четырёх этапов канонизации. Антонио Гауди хотят сделать святым-покровителем всех архитекторов.

Память 
 Существует легенда, что такси в Барселоне имеют преимущественно чёрную (цвет траура) окраску (с добавлением жёлтого цвета — цвет стыда) в память о Гауди, которого отказались везти в больницу извозчики. Однако чёрно-жёлтый цвет такси связан с проходившей в 1929 году в Барселоне выставкой, породившей большую конкуренцию между таксистами. Цвет полосы на такси указывал на стоимость, предлагаемой водителем, а мэрия ввела тариф — 60 центов за километр, соответствующий цене жёлтых такси.

 10 июня 2013 года, день смерти Гауди и Эдена Лехнера, был выбран как ежегодный Всемирный день модерна.

 25 июня 2013 года интернет-поисковик Google отметил 161-ю годовщину со дня рождения Антони Гауди Doodle-логотипом на своей заглавной странице. Буквы в названии компании были стилизированы под узнаваемые образы из работ мастера

См. также 
 Список строений Антонио Гауди
 Дом-музей Гауди
 Строения Антонио Гауди

Примечания

Литература 

 Антонио Гауди. Авт.: Бассегода Нонель X.,Пер. с исп. М. Гарсиа Ордоньес Под ред.: В. Л. Глазычева. — М.: Стройиздат, 1986;
 
 Н. Я. Надеждин. Антонио Гауди: «Воздушные замки Каталонии»: Биографические рассказы. — 2-е изд. — М.: Майор, Осипенко, 2011. 192 с., Серия «Неформальные биографии», 2000 экз., ISBN 978-5-98551-159-8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pere Hereu, Els anys d’aprenentatge de Gaudí

Ссылки 

 Gaudí's life and works
 Overview of Gaudí's major works
 Sagrada Família information and discussion of lesser-known Gaudí works
 Sagrada Família image gallery
 Casa Batlló information and image gallery
 Analysis of fractals and other mathematical elements in Gaudí's architectural style
 Pàgina del Cercle Artístic de Sant Lluc
 Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet
 A virtual walk through the Guard House at Park Guell

Архитекторы XIX века
Архитекторы XX века
Архитекторы Испании
Архитекторы Каталонии
Архитекторы Барселоны
Архитекторы модерна
Каталонский модерн
Жертвы трамвайного наезда на пешеходов
Похороненные в Барселоне